Tauerntunnel heißen:

 Tauerntunnel (Eisenbahn) der Tauernbahn Mallnitz–Böckstein
 Tauerntunnel (Autobahn) der A10 Tauern Autobahn